Bašići (Kroatië), plaats in Kroatië
 Bašići (Bugojno), plaats in Bosnië
 Bašići (Gacko), plaats in Bosnië